Collelungo (dt. langer Hügel) bezeichnet die italienischen Orte

 Collelungo, Ortsteil von Baschi (Umbrien), Provinz Terni, Umbrien
 Collelungo, Ortsteil von Casoli, Provinz Chieti, Abruzzen
 Collelungo, Ortsteil von Cottanello, Provinz Rieti, Lazio
 Collelungo, Ortsteil von Foligno, Provinz Perugia, Umbrien
 Collelungo, Ortsteil von Prata Sannita, Provinz Caserta, Kampanien
 Collelungo, Ortsteil von San Venanzo, Provinz Terni, Umbrien
 Collelungo Sabino, Ortsteil von Casaprota, Provinz Rieti, Lazio

zudem steht Collelungo für 
 Collelungo, Berg der Gebirgskette Monti Reatini bei Rivodutri, Provinz Rieti, Latium
 Collelungo, Berg der Gebirgskette Monti Reatini bei Posta (Latium), Provinz Rieti, Latium
 Torre di Collelungo, Küstenwachturm bei Grosseto